Днюха — многозначный термин:

 Днюха — просторечное название дня рождения.
 «Днюха!» — российский комедийный фильм.